

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 18, w tym 8 podstawowych
 Grabnik – część miasta Głogów Małopolski
 Grabnik – wieś w woj. lubelskim, w pow. zamojskim, w gminie Adamów 
 Grabnik – wieś w woj. lubelskim, w pow. zamojskim, w gminie Krasnobród 
 Grabnik – wieś w woj. mazowieckim, w pow. grodziskim, w gminie Jaktorów 
 Grabnik – przysiółek wsi Rzewnie w woj. mazowieckim, w pow. makowskim, w gminie Rzewnie 
 Grabnik – wieś w woj. mazowieckim, w pow. ostrołęckim, w gminie Olszewo-Borki 
 Grabnik – wieś w woj. mazowieckim, w pow. warszawskim zachodnim, w gminie Kampinos
 Grabnik – osada leśna wsi Porządzie w woj. mazowieckim, w pow. wyszkowskim, w gminie Rząśnik
 Grabnik – część wsi Drogoszewo w woj. mazowieckim, w pow. wyszkowskim, w gminie Wyszków
 Grabnik – część wsi Hłudno w woj. podkarpackim, w pow. brzozowskim, w gminie Nozdrzec
 Grabnik – część wsi Nozdrzec w woj. podkarpackim, w pow. brzozowskim, w gminie Nozdrzec
 Grabnik – osada w woj. podkarpackim, w powiecie łańcuckim, w gminie Żołynia 
 Grabnik – część wsi Jawornik Polski w woj. podkarpackim, w pow. przeworskim, w gminie Jawornik Polski
 Grabnik – część wsi Rostki w woj. podlaskim, w pow. łomżyńskim, w gminie Jedwabne
 Grabnik – część wsi Chomentowo w woj. podlaskim, w pow. łomżyńskim, w gminie Śniadowo
 Grabnik – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. ełckim, w gminie Stare Juchy
 Grabnik – osada w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. ełckim, w gminie Stare Juchy
 Grabnik – część wsi Zełwągi w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. mrągowskim, w gminie Mikołajki